Plendl ist der Familienname von:

 Johanna Plendl (* 1958), deutsche Veterinärmedizinerin und Hochschullehrerin
 Johannes Plendl (1900–1991), deutscher Physiker und Erfinder